Sandy Lake steht für:
 Sandy Lake First Nation, unabhängige Oji-Cree First Nation in Ontario, Kanada

Sandy Lake ist der Name folgender Seen

in Kanada:
 Sandy Lake (Manitoba) 
 Sandy Lake (Nova Scotia)
 Sandy Lake (Severn River), im Kenora District, Ontario
 Sandy Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Lake (Alaska) im Alaska Peninsula National Wildlife Refuge, Alaska
 Sandy Lake (See in Louisiana), Louisiana

Sandy Lake ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Sandy Lake (Alberta) im Municipal District of Opportunity, Alberta
 Sandy Lake (Dubawnt River), in den Nordwest-Territorien
 Sandy Lake (Ontario), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Lake (Ort in Louisiana), Louisiana
 Sandy Lake Indian Reservation, Minnesota
 Sandy Lake (Minnesota), im Aitkin County
 Sandy Lake Borough (Mercer County, Pennsylvania)
 Sandy Lake Township (Mercer County, Pennsylvania)

Sandy Lake steht für:

 Sandy Lake Airport in Ontario
 Sandy Lake Water Aerodrome in Ontario
 Sandy Lake Amusement Park, Carrollton, Texas

Siehe auch:
 Big Sandy Lake
 Sand Lake